Winnsboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Winnsboro (Louisiana)
Winnsboro (South Carolina)
Winnsboro (Texas)